Остро́жский район () — упразднённая административная единица на юге Ровненской области Украины. Административный центр — город Острог.

География 
Площадь — 693 км2.

История 
Район образован 20 января 1940 г.

Демография 
Население района составляет 28 081 человек (2019 г.), все проживают в сельской местности.

Административно-территориальное устройство 
 сельских советов — 21;
 сёл — 55.

Населённые пункты 
Список населённых пунктов района находится внизу страницы

Достопримечательности 
В селе Межирич находится Свято-Троицкий мужской монастырь.

Известные уроженцы 
 Бычковский, Александр Фёдорович (1899—1984) — советский военный деятель, Генерал-майор (1941 год).

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины